Frans Henrik Kockum kan syfta på:

Frans Henrik Kockum den äldre (1802-1875)
Frans Henrik Kockum den yngre (1840-1910)
Frans Henrik Kockum (1878–1941)